Лига чемпионов КАФ 2018/19 — 55-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 23-й под названием Лига чемпионов КАФ (оригинальное название текущего розыгрыша — 2018/19 Total CAF Champions League). Победитель будет играть в Суперкубке КАФ 2019. Действующий победитель турнира — «Эсперанс».

20 июля 2017 года Исполнительный комитет CAF принял решение о переходе международного футбольного сезона в Африке с системы «весна-осень» на систему «осень-весна». В соответствии с этим решением календарь сезона 2018/2019 носил переходный характер. Турнир Лиги чемпионов стартовал в ноябре 2018, сразу же после окончания предыдущего розыгрыша и закончился 31 мая 2019, за месяц до старта Кубка африканских наций.

Формат и участники 
На стадии квалификации турнир прошёл в 2 этапа по системе плей-офф. Победители квалификационного этапа вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 16 команд были разбиты на 4 группы, игры прошли в 2 круга по три тура (игра дома/игра на выезде). По 2 лучшие команды из групп вышли в этап плей-офф. Финал будет состоять их двух матчей.

Двенадцать стран, имеющих право делегировать сразу по два клуба, определяются на основе рейтинга КАФ за пятилетку с 2013 по 2017 годы.

Примечания
  ЗИМ:В качестве участника Зимбабве заявил чемпиона 2017, поскольку чемпионат 2018 в этой стране не был завершён к началу нового розыгрыша ЛЧ.
  МВИ:В качестве участника Малави заявила 2-го призёра чемпионата страны 2017, поскольку чемпионат 2018 в этой стране не был завершён к началу нового розыгрыша ЛЧ, а чемпион 2017 «Би Форвард Уондерерс» отказался от участия.
  МАЛ:В качестве участника Мали заявила победителя кубка страны, поскольку национальный чемпионат 2018 года не проводился.
  МОЗ:В качестве участника Мозамбик заявил чемпиона 2017, поскольку чемпионат 2018 в этой стране не был завершён к началу нового розыгрыша ЛЧ.
  НИГ:В качестве участника Нигерия заявила лидера своего чемпионата 2018 после 24-х туров.
  СЕЙ:В качестве участника Сейшелы заявили победителя кубка лиги, поскольку национальный чемпионат 2018 года не был завершён к началу нового розыгрыша ЛЧ.

Квалификация

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Групповая стадия 
16 команд, включая действующего обладателя титула тунисский Эсперанс и 15 победителей квалификационного турнира в соответствии с жеребьёвкой составили 4 группы по 4 команды в каждой. В группах проводился традиционный двухкруговой турнир по принципу «каждый с каждым». По две лучшие команды из каждой группы проходили в раунд плей-офф.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 5-6 апреля 2019, ответные матчи 12-13 апреля 2019.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 26-27 апреля 2019, ответные матчи 3 мая 2019.

|}

Финал 
Первый матч

Ответный матч

 Ответный финальный матч не был доигран и был прерван судьёй на 59 минуте из-за начавшихся беспорядков. Сначала победителем был объявлен тунисский «Эсперанс», но позднее, 6 июня 2019 года, исполком КАФ отменил результат ответного матча и назначил переигровку на нейтральном поле. 7 августа исполком КАФ восстановил титул обладателя кубка африканских чемпионов «Эсперансу», завоёванному в ранее недоигранном матче.

2018-2019
Футбол в Африке в 2018 году
Футбол в Африке в 2019 году